164 o 164 a.C. – anni
 164 (numero) – numero naturale
 Alfa Romeo 164 – automobile
 164 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint-Michel-sur-Meurthe, in Francia

Matematica 
 164 – numero